Чарли Ханам (; рођен 10. априла 1980. године у Њукаслу на Тајну) енглески је глумац познат по улогама Џекса Телера у ТВ серији Синови анархије и Рајлија Бекета у филму Битка за Пацифик.

Филмографија 

|-
| 1999. || Шта се десило са Харолдом Смитом? || -{Whatever Happened to Harold Smith?}- || Даз || 
|-
| 2002. || Напуштена || -{Abandon}- || Ембри Ларкин || 
|-
| 2002. || Николас Никлби || -{Nicholas Nickleby}- || Николас Никлби || 
|-
| 2003. || Хладна планина || -{Cold Mountain}- || Бози || 
|-
| 2005. || Хулигани || -{Green Street Hooligans}- || Пит Данам|| 
|-
| 2006. || Потомци || -{Children of Men}- || Патрик || 
|-
| 2011. || Ивица || -{The Ledge}- || Гавин Николс || 
|-
| 2012. || Френки је одлепио || -{3,2,1... Frankie Go Boom}- || Френки || 
|-
| 2012. || Замка || -{Deadfall}- || Џеј || 
|-
| 2013. || Битка за Пацифик || -{Pacific Rim}- || Рајли Бекет|| 
|-
| 2015. || Гримизни врх || -{Crimson Peak}- || др Алан Макмајкл|| 
|-
| 2017. || Изгубљени град З || -{The Lost City of Z}- || Патрик Фосет|| 
|-
| 2017. || Папилон ||  -{Papillon}- || Papillon ||
|-
| 2017. || Краљ Артур: Легенда о мачу || -{King Arthur: Legend of the Sword}- || Краљ Артур ||
|-
| 2019. || Господа || -{The Gentlemen}- || Рејмонд ||
|-
| 2022. || Злочин у Холивуду || -{Last Looks}- || Чарли Волдо ||
|-
|- bgcolor="#e6e6fa" align="center"
|colspan=5| Улоге на телевизији
|-
| 1998. || Бајкерски клуб || -{Byker Grove}- || Џејсон Чакл || 3 епизоде
|-
| 1999. || Мој предивни живот || -{My Wonderful Life}- || Вес || 
|-
| 1999–2000 || Тотално квир || -{Queer as Folk}- || Нејтан Малони||10 епизода
|-
| 1999. || Микро сапуница || -{Microsoap}- || Бред || 1 епизода
|-
| 2000. || Млади Американци || -{Young Americans}- || Грегор Рајдер|| 3 епизода
|-
| 2001–2002 || Нераспоређени || -{Undeclared}- || Лојд Хајт || 17 епизода
|-
| 2008–2014. || Синови анархије || -{Sons of Anarchy}- || Џексон "Џекс" Телер|| 92 епизоде
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1980.
Енглески глумци